Atrax ist:

 Atrax (Thessalien), eine antike Stadt in Thessalien
 Atrax (Gattung), eine Gattung von Webspinnen
Atrax (Lapith), eine Gestalt der griechischen Mythologie